Fehér Nándor (Budapest, 1950. október 2. – Gyömrő, 2009. február 19.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető, sportvezető.

Pályafutása

Labdarúgóként
A gyömrői labdarúgás meghatározó személyisége, aki játékosként, majd sportvezetőként évtizedeken állt a helyi egyesület szolgálatában.

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1982 tette le, 1984-ben lett az NB III-as Duna-csoport labdarúgó bajnokság játékvezetője. 27 éves játékvezetői pályafutása során szorgalmának és kitartásának köszönhetően számtalan mérkőzést vezetett.

Sportvezetőként
Fiatal korában a Magyar Optikai Művekben (MOM) dolgozott, majd a XII. kerületi szabadidősport-egyesület elnöke, a MOM SE edzője volt. A Magyar Kábelgyár Sporttelep vezetője, később a Gyömrő SE edzőjeként, technikai vezetőjeként, sportvezetőjeként tevékenykedett, emellett a monori kihelyezett versenybizottság (korábban Monor-Cegléd Körzeti Labdarúgó-szövetség) fegyelmi bizottságának tagjaként, illetve játékvezető-küldőjeként is dolgozott. Edzőként foglalkoztatták még a szomszédos Monor U19-es csapatánál is, amelynél bajnoki címek fémjelezték sikeres és odaadó munkáját.

Források 
 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1950-ben született személyek
2009-ben elhunyt személyek